Чемпионат России — главное соревнование России в ряде видов спорта:

 Чемпионат России по автомобильным кольцевым гонкам
 Чемпионат России по бадминтону
 Чемпионат России по бадминтону среди клубных команд
 Чемпионат России по баскетболу
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин
 Чемпионат России по бейсболу
 Чемпионат России по биатлону
 Чемпионат России по боксу
 Чемпионат России по боксу среди женщин
 Чемпионат России по водному поло среди мужчин
 Чемпионат России по водному поло среди женщин
 Чемпионат России по водным видам спорта
 Чемпионат России по водным лыжам
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин
 Чемпионат России по волейболу среди женщин
 Чемпионат России по вольной борьбе
 Чемпионат России по гандболу среди мужчин
 Чемпионат России по гандболу среди женщин
 Чемпионат России по гиревому спорту
 Чемпионат России по го
 Чемпионат России по греко-римской борьбе
 Чемпионат России по дзюдо
 Чемпионат России по женской борьбе
 Чемпионат России по каратэ
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье
 Чемпионат России по лёгкой атлетике
 Чемпионат России по лыжным гонкам
 Чемпионат России по мини-футболу
 Чемпионат России по мини-футболу среди женщин
 Чемпионат России по настольному теннису
 Чемпионаты России по пауэрлифтингу
 Чемпионат России по пляжному волейболу
 Чемпионат России по пляжному футболу
 Чемпионат России по регби
 Чемпионат России по рэндзю
 Чемпионат России по самбо
 Чемпионат России по сёги
 Чемпионат России по сноуборду
 Чемпионаты России по современному пятиборью
 Чемпионат России по софтболу
 Чемпионат России по спортивному голубеводству
 Чемпионат России по спортивной гимнастике
 Чемпионат России по спортивной ходьбе
 Чемпионат России по стрельбе из лука
 Чемпионат России по туристскому многоборью
 Чемпионат России по тяжёлой атлетике
 Чемпионат России по фехтованию
 Чемпионат России по фигурному катанию
 Чемпионат России по футболу
 Чемпионат России по футболу среди женщин
 Чемпионат России по футзалу
 Чемпионат России по хоккею с шайбой
 Чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин
 Чемпионат России по хоккею с мячом
 Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд
 Чемпионат России по художественной гимнастике
 Чемпионат России по шахматам
 Чемпионат России по шахматам среди женщин
 Чемпионат России по шашкам
 Чемпионат России по шоссейному велоспорту

Прочее 
 Чемпионат России по «Что? Где? Когда?»
 Командный чемпионат России по программированию
 Командный чемпионат России по шахматам

См. также 
 Чемпионат мира
 Чемпионат Азии
 Чемпионат Европы
 Кубок мира
 Кубок Европы
 Кубок России

Ссылки 

Соревнования в России